

Patronyme 

 Bernard J. Durning (parfois crédité Bernard Durning ; 1892-1923), acteur et réalisateur américain de la période du cinéma muet.
 Charles Durning (1923-2012), acteur américain.

Bâtiment 
 La bibliothèque de Durning, bibliothèque publique de prêt située à Kennington, à Londres (Angleterre).